Byoyuk Taghlar (en azéri ) est un village d'Azerbaïdjan faisant partie du raion de Khojavend. Elle fût jusqu'en 2020, une communauté rurale de la région de Hadrout, au Haut-Karabagh, sous le nom de Mets Taghlar (en arménien ). Elle compte  habitants en 2005.

La , qui abrite un site archéologique, se trouve sur le territoire de cette communauté rurale.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Localité dans le raion de Khojavend